Prva liga Jugoslavije (1989/1990) była 62. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna FK Vojvodina. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Darko Panczew, który w barwach klubu Crvena zvezda Belgrad strzelił 25 goli.

Zasady przyznawania punktów 
Jeśli w meczu padł remis, to o zwycięstwie decydował konkurs rzutów karnych. Punkty przyznawano według poniższego zestawienia:
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis – zwycięstwo po rzutach karnych: 1 punkt
 Remis – porażka po rzutach karnych: 0 punktów
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1989 w Europie
1990 w Europie